Sena puede hacer referencia a:

Personas 
 Jorge de Sena (1919-1978), poeta, crítico, ensayista, novelista, dramaturgo, traductor y profesor universitario portugués;
 Sena Jurinac (1921-2011), soprano croata nacionalizada austriaca;

Geografía, lugares, divisiones políticas 
 Sena, río de Francia;
 Sena (departamento), antiguo departamento de Francia;
 Sena-Saint Denis, departamento de Francia;
 Sena y Marne, departamento de Francia;
 Sena Marítimo, departamentos de Francia;
 las Riberas del Sena en París;
 Sena (Huesca), en España;
 Sena de Luna, en España;
 Sena, en Bolivia;
 Sena (Ibias), parroquia del concejo asturiano de Ibias, en España;
 SENA (estación), estación sencilla del sistema TransMilenio en Bogotá, Colombia;
 Rios de Sena, antigua colonia portuguesa en África;

Instituciones, siglas 
 Servicio Nacional de Aprendizaje, en Colombia;
Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial, en Brasil;
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, en Perú;

Política, partidos políticos 
 Shiv Sena, partido político de la India;

Botánica, zoología 
 Vila de Sena, grupo étnico del norte de Mozambique;
 Amelanchier ovalis, planta respecto de la que sena es su nombre común;

Miscelánea 
 La desconocida del Sena. mujer cuya máscara mortuoria se volvió un accesorio popular en las paredes de las casas de los artistas a partir del año 1900.